Revue (theater), een vorm van amusementstheater
 Meerdere tijdschriften
 Revue Belge, een voormalig Belgisch tijdschrift
 Revue de Belgique, idem
 Revue des deux Mondes, een Frans tijdschrift
 Revue voor internationalisme, een voormalig Nederlands tijdschrift
 een voormalige naam van het Nederlandse tijdschrift Nieuwe Revu
 Revue (Luxemburgs tijdschrift), een Luxemburgs tijdschrift
 Revue (Duits tijdschrift), een Duits tijdschrift